Asbóth János (1768–1823) mezőgazdász, a keszthelyi Georgicon igazgatója
Asbóth János (1845–1911) író
Asbóth János Károly (1978–) fizikus